Wisconsin Dells (kloof), een kloof in de Amerikaanse rivier Wisconsin
 Wisconsin Dells (plaats), een plaats bij deze kloof